SM U-54 – niemiecki okręt podwodny typu U-51 z okresu I wojny światowej
 SM U-54 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-128; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-54

Zobacz też 
 U-54

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich